Магомед Абдулкеримович Гусейнов (29 мая 1952, с. Дылым, Казбековский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — советский борец, советский и российский тренер по борьбе школы УОР в Хасавюрте и сборной Дагестана, Заслуженный тренер СССР и Заслуженный тренер России (1993).

Биография 
 С 1978 года - тренер-преподаватель в специализированной детско-юношеской спортивной школе «Спартак».
 В 1994 году по инициативе Магомеда Абдулкеримовича в городе Хасавюрте была открыта СДЮШОР, где он работал старшим тренером по вольной борьбе.
 В 2001 году добился открытия первого в Дагестане Училища Олимпийского резерва, где является руководителем по настоящее время.
 С 2000 года - главный тренер сборной команды Дагестана по вольной борьбе.
 С 2006 года - государственный тренер по вольной борьбе сборной команды России по Республике Дагестан.
 В 2009 году FILA признала его лучшим тренером мира.
 С марта 2012 по декабрь 2015 года — главный тренер сборной России по вольной борьбе.

Награды  
Награжден орденом Дружбы (4 октября 2001 года), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2 февраля 2013 года).

Известные воспитанники  
 Умаханов, Мурад Мустафаевич — олимпийский чемпион;
 Муртазалиев, Махач Далгатович — призёр олимпийских  игр;
 Махов, Билял Валерьевич — олимпийский чемпион;
 Гайдаров, Мурад Зайрудинович — призёр олимпийских  игр;
 Умаханов, Багаутдин Мустафаевич — призёр чемпионатов мира и Европы;

Личная жизнь 
Окончил физкультурный факультет Дагпединститута.

Ссылки 
 Канаев, М. СПОРТИВНАЯ СЛАВА ДАГЕСТАНА. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.
 Профиль на сайте спортивной борьбы Дагестана
 Профиль на сайте Спортивная Россия

Борцы СССР
Тренеры СССР по борьбе
Тренеры России по борьбе